JM, código ISO 3166-1 alfa-2 para Jamaica;
 JM, código IATA para a empresa aérea Air Jamaica;
 JM, jornal português publicado na Madeira.

Desambiguação